Павел Сергеевич Дорохин: Дорохин, Павел Сергеевич (род. 1965) — российский государственный деятель.
 Дорохин, Павел Сергеевич (род. 1984) — российский футболист.